Fire and Water kan avse:

 Fire and Water (musikalbum av Free) – ett musikalbum av den brittiska rockgruppen Free från 1970
 Fire and Water (musikalbum av Philip Kirkorov) – musikalbum från den ryska sångaren Philip Kirkorov från 2000